Arthothelium är ett släkte av lavar. Arthothelium ingår i familjen Arthoniaceae, ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Arthothelium